Квалификация молодёжного чемпионата Африки по футболу 2011 проходила с 8 октября 2010 года по 19 июня 2011 года. Данный турнир был частью олимпийской квалификации.

Посев 
По итогам предыдущей Олимпиады 25 лучших команд были освобождены от участия в предварительном раунде. Это следующие сборные:

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 8-10 октября 2010 года, ответные — 18-19 декабря 2010 года.

|}

Первый раунд 
Первые матчи состоялись 25-27 марта 2011 года, ответные — 3-20 апреля 2011 года.

|}

Второй раунд 
Первые матчи прошли 3-5 июня 2011 года, ответные — 18-19 июня 2011 года.

|}

Ссылки 
 Результаты на сайте КАФ

Квалификация на летние Олимпийские игры 2012